Glückliche Tage ist der Titel von:

 Glückliche Tage (Drama), ein Theaterstück von Samuel Beckett aus dem Jahr 1960
 Glückliche Tage (Filmreihe),  eine Amateur-Trash-Soap-Filmreihe von Jørn Precht von 1994 bis 2005